Ча́дов — русская фамилия.

Известные носители:
 Чадов, Александр Александрович (род. 2001) — российский баскетболист.
 Чадов, Алексей Александрович (род. 1981) — российский актёр, брат Андрея Чадова.
 Чадов, Андрей Александрович (род. 1980) — российский актёр, брат Алексея Чадова.
 Чадов, Борис Сергеевич (1913—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Чадов, Максим Владимирович (род. 1985) — российский футболист и тренер.

См. также 
 Чад
 Чатов